Рик Бейкер () — американский специалист по спецэффектам и специальному гриму.

Рик Бейкер с детства увлекался спецэффектами. Так, однажды он сделал себе костюм гориллы и ходил по кинотеатрам под открытым небом (), где на то время демонстрировался фильм «Планета обезьян» (1968), и пугал зрителей, сидящих в машинах. В школе он также стал экспериментировать с гримом — загримировал своего 14-летнего одноклассника под старика и собирался поселить его в доме для престарелых, выдав себя за его внука.

Рик Бейкер принимал участие в работе над видеоклипами Майкла Джексона «Призраки» (1997), и «Триллер» (1983).

Награды 
Рик Бейкер стал самым первым обладателем кинопремии «Оскар» в созданной категории за лучший грим к картине «Американский оборотень в Лондоне» (1981). Также он был награждён несколькими «Оскарами» за грим, созданный к кинокартинам «Гарри и Хендерсоны» (1987), «Эд Вуд» (1994) (совместно с Иоландой Туссьенг и Ве Нилл), «Чокнутый профессор» (1996) и «Люди в чёрном» (1997) — оба последних раза награда вручалась ему совместно с Дэвидом Ле Роем Андерсоном, «Гринч — похититель Рождества» (2000) (совместно с Гейл Роуэлл-Райан).
Бейкера неоднократно номинировали на «Оскар» за грим к таким картинам как: «Грейстоук» (1984), «Поездка в Америку» (1988), «Могучий Джо Янг» (1998), «Пожизненно» (1999).

Также Бейкер неоднократно получал приз кинопремии «Сатурн» от Академии фантастических фильмов, фэнтези и фильмов ужасов США за специальный грим к фильмам «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977) совместно с Стюартом Фриборном, «Ярость» (1978), «Американский оборотень в Лондоне» (1981), «Чокнутый профессор» (1996), «Гринч — похититель Рождества» (2000).

Также Бейкер номинировался на кинопремию на «Сатурн» за специальный грим к таким кинофильмам как: «Вой» (1981) совместно с Робом Боттином, «Гарри и Хендерсоны» (1987), «Гремлины-2» (1990), «Волк» (1994), «Бэтмен навсегда» (1995), «Страшилы» (1996), «Люди в чёрном» (1997), «Могучий Джо Янг» (1998), «Чокнутый профессор-2» (2000), «Планета обезьян» (2001) совместно с Джоном Блейком, «Звонок» (2002), «Особняк с привидениями» (2003).

Рик Бейкер награждался призом кинопремии BAFTA за специальный грим к кинокартинам «Грейсток» (1985), «Чокнутый профессор» (1996), «Гринч — похититель Рождества» (2000), а также номинировался за кинофильмы «Эд Вуд» (1994), «Люди в чёрном» (1997), «Планета обезьян» (2001).

Рик Бейкер был номинирован на кинопремию «Золотой сателлит» за фильм «Люди в чёрном» (1997). Также он был награждён премией «Эмми» за специальный грим к телефильму «Автобиография мисс Джейн Питтман» (1974) совместно со Стэном Уинстоном. Также несколько раз был номинирован на премию «Эмми» за телесериал «Красавица и чудовище» (1987), телефильм «Нечто не отсюда» («Something Is Out There») (1988).

30 ноября 2012 года был удостоен именной звезды на Голливудской «Аллее славы» за вклад в киноиндустрию, по адресу: 6764 Голливудский бульвар, напротив Музея рекордов Гиннесса.

28 мая 2015 года Рик Бейкер объявил, что собирается покинуть кинематограф, объяснив это тем, что в современном кино осталось слишком мало места для физических спецэффектов.

Избранная фильмография 
Ниже представлена выборочная фильмография фильмов, в создании спецэффектов которых принимал участие Рик Бейкер.
 «Человек-волк» (The Wolfman), 2010
 «Солдаты неудачи» (Tropic Thunder), 2008
 «Люди Икс. Последнее противостояние» (X-Men-3: The Last Stand), 2006
 «Звонок 2» (The Ring Two), 2005
 «Проклятые» (Cursed), 2004
 «Хэллбой» (Hellboy), 2004
 «Особняк с привидениями» (The Haunted Mansion), 2003
 «Звонок» (The Ring), 2002
 «Люди в чёрном 2» (Men in Black II), 2002
 «Планета обезьян» (Planet of the Apes), 2001
 «Как Гринч украл Рождество» (How the Grinch Stole Christmas), 2000
 «Чокнутый профессор 2. Семейка Клампов» (Nutty Professor II: The Klumps), 2000
 «Дикий-дикий Вест» (Wild Wild West), 1999
 «Могучий Джо Янг» (Mighty Joe Young), 1998
 «Психоз» (Psycho), 1998
 «Адвокат дьявола» (The Devil’s Advocate), 1997
 «Бэтмен и Робин» (Batman & Robin), 1997
 «Люди в чёрном» (Men in Black), 1997
 «Побег из Лос-Анджелеса» (Escape from L.A.), 1996
 «Страшилы» (The Frighteners), 1996
 «Чокнутый профессор» (The Nutty Professor), 1996
 «Бэтмен навсегда» (Batman Forever), 1995
 «Эд Вуд» (Ed Wood), 1994
 «Волк» (Wolf), 1994
 «Мешки для трупов» (Body Bags), 1993
 «Ракетчик» (The Rocketeer), 1991
 «Гремлины-2. Новенькая партия» (Gremlins 2: The New Batch), 1990
 «Гориллы в тумане» (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey), 1988
 «Поездка в Америку» (Coming to America), 1988
 «Гарри и Хендерсоны» (Harry and the Hendersons), 1987
 «Они живут-3» (It’s Alive III: Island of the Alive), 1987
 «Макс, любовь моя» (Max mon amour), 1986
 «Кокон» (Cocoon), 1985
 «Мой научный проект» (My Science Project), 1985
 «Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян» (Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes), 1984
 «Человек со звезды» (Starman), 1984
 «Видеодром» (Videodrome), 1983
 «Американский оборотень в Лондоне» (An American Werewolf in London), 1981
 «Смертельный балаган» (The Funhouse), 1981
 «Невероятно уменьшившаяся женщина» (The Incredible Shrinking Woman), 1981
 «Вой» (The Howling), 1981
 «Остров Тани» (Tanya’s Island), 1980
 «Они живут-2» (It Lives Again), 1978
 «Ярость» (The Fury), 1978
 «Невероятно расплавляющийся человек» (The Incredible Melting Man), 1977
 «Звёздные войны» (Star Wars), 1977
 «Кинг-Конг» (King Kong), 1976
 «Пища Богов» (The Food of the Gods), 1976
 «Корча» (Squirm), 1976
 «По следу лунного чудовища» (Track of the Moon Beast), 1976
 «Стояк Гордон» (Flesh Gordon), 1974
 «Оно живо» (It’s Alive), 1974
 «Шлок» (Schlock), 1973
 «Убийцы полицейских» (Cop Killers), 1973
 «Живи и дай умереть» (Live and Let Die), 1973
 «Черный Цезарь» (Black Caesar), 1973
 «Кость» (Bone), 1972
 «Нечто с двумя головами» (The Thing with Two Heads), 1972
 «Человек-осьминог» (Octaman), 1971 Гонорар Рика за работу над специальным гримом к картине составил 1 000 долларов США.
 «Невероятный двухголовый трансплантат» (The Incredible 2-Headed Transplant), 1971

Примечания

Ссылки 

 Рик Бейкер и его грим для «Человека-волка»

Мастера спецэффектов
Лауреаты премии «Оскар» за лучшие грим и причёски
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Выпускники Университета академии искусств (Сан-Франциско)